Als Schlächter von Riga wurden bekannt:

 Herberts Cukurs (1900–1965), lettischer stellvertretender Kommandant des Arājs-Kommandos
 Eduard Roschmann (1908–1977), österreichischer Kommandant des Rigaer Ghettos